Баграт II (; умер 994) — царь картвелов и правитель Тао-Кларджети из династии Багратионов с 961 по 994 гг, эриставт-эристави между 954-958 гг. Также известен как Баграт Регуени (ბაგრატ რეგუენი) — прозвище, которое на русский язык переводится как «Простак».

Баграт был старшим сыном и преемником Сумбата I, которого он наследовал как «царь Иберцев» в 958 году. Несмотря на царствени статус, Баграт правил только Нижним Тао и в отличие от своего отца, не был награжден высшей византийской титулом куропалата, который был предоставлен двоюродному брату Баграта и правителю Верхнего Тао, Адарнасе V. Профессор Такайшвили объясняет эпитет Баграта "Регуэни" своим молодым возрастом после вступления на престол. Баграт часто появлялся как сотрудник его родственника Давида III, князя Верхнего Тао, самого влиятельного среди Багратидов того времени, помогая ему против Равадидов Азербайджана и даже против его собственного сына и соратника Гургена во время краткого раскола среди Багратидов. К 978 году Гурген стал де-факто царем Иберии, в то время как его сын Баграт III был усыновлен и назначен наследником Давида III, что подготовило почву для будущего объединения различных грузинских политик в одно царство Багратидов — Грузинское царство.

У Баграта было два сына:

 Гурген (умер 1008), его преемник как царь Иберии
 Сумбат (умер 992)

Примечания 

Царь Картвелов
Багратионы Иберии
Похороненные в Турции
Персоналии, чья дата рождения не установлена